Niemcy:
 Osing – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Inne:
 Osing – grupa etniczna